Petrinjci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sunja, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 183 stanovnika te 67 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji